Грета:
 Грета — краткая форма некоторых женских имен — Маргарита, Генриетта, Гертруда.

Природа 
 Грета — род бабочек из семейства нимфалид.
 Грета Ото — вид бабочек из семейства нимфалид.

Другое 
 «Грета» — драматический фильм 2009 года.